Khairabad (Mau), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Khairabad (Sitapur), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh